Potatoes for Christmas е EP албум на американската алтърнатив метъл група Papa Roach.

Състав 
 Джейкъби Шадикс – вокали
 Джери Хортън – китара, бек вокали
 Уил Джеймс – бас, бек вокали
 Раян Браун – барабани

Песни 

Албуми на Папа Роуч
Музикални албуми от 1994 година
EP-та